Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurde am 19. und 20. Oktober 1964 im Olympiastadion Tokio ausgetragen. 22 Athleten nahmen teil. Bei diesem Wettkampf kam die 1962 neu entwickelte Zehnkampf-Tabelle zur Anwendung, die der Materialentwicklung insbesondere im Stabhochsprung sowie den veränderten Leistungen in den verschiedenen Zehnkampf-Disziplinen Rechnung trug.

Olympiasieger wurde der Deutsche Willi Holdorf. Er gewann vor Rein Aun aus der Sowjetunion. Bronze ging an Holdorfs Landsmann Hans-Joachim Walde.

Mit Horst Beyer nahm ein weiterer Deutscher am Wettkampf teil. Er wurde in der Endabrechnung Sechster. Die Schweiz wurde durch Werner Duttweiler vertreten, der nach dem Stabhochsprung den Wettbewerb abbrach. Der Liechtensteiner Alois Büchel wurde in der Endabrechnung Vierzehnter. Österreichische Zehnkämpfer nahmen nicht teil.

Bestehende Rekorde 

Anmerkung:Die oben genannten Punktzahlen ergeben sich aus der Zehnkampftabelle von 1952, die zum Zeitpunkt der Spiele von Tokio nicht mehr gültig war. Die Vergleichbarkeit der Rekorde mit den in Tokio erzielten Ergebnissen ist somit nicht gegeben.

Die hier erreichte Punktzahl des deutschen Olympiasiegers Willi Holdorf ist zunächst einmal niedriger als Rafer Johnsons olympischer Rekord. Nach Anwendung der hier in Tokio gültigen Tabelle läge Johnsons Wert für den olympischen Rekord knapp über 8000 Punkte und wäre damit besser als Holdorfs Resultat. Vergleicht man Holdorfs und Johnsons Zahlen über das heutige Wertungssystem, hätte Holdorf mit 7960 Punkten dagegen eine bessere Leistung erzielt als Johnson mit seinen 7901 Punkten.

Aber all das sind letztlich reine Zahlenspiele. Offiziell blieb Rafer Johnsons olympischer Rekord mit 8392 Punkten nach der 1952er Wertung bestehen.

Durchführung des Wettbewerbs 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der 1962 entwickelten Punktetabelle.

Zeitplan des Wettbewerbs 
Am 19. Oktober wurden absolviert:
10:00 Uhr: 100 m
10:40 Uhr: Weitsprung
14:00 Uhr: Kugelstoßen
15:30 Uhr: Hochsprung
17:00 Uhr: 400 m

Am 20. Oktober wurden absolviert:
9:00 Uhr: 110 m Hürden
09:40 Uhr: Diskuswurf
13:00 Uhr: Stabhochsprung
15:00 Uhr: Speerwurf
17:00 Uhr: 1500 m

Anmerkung: Alle Zeiten sind in Ortszeit Tokio (UTC + 9) angegeben.

Teilnehmer 
22 Athleten aus 14 Ländern nahmen an dem olympischen Wettkampf teil:

Disziplinen

100-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in sechs Läufen durchgeführt.

Weitsprung

Kugelstoßen 
Mit 16,37 m erzielte Mychajlo Storoschenko die größte Kugelstoßweite im Rahmen des olympischen Zehnkampfes.

Mit diesem Versuch übernahm Storoschenko die Gesamtführung vor Willi Holdorf und Hans-Joachim Walde.

Hochsprung 
Wu Ah-Min aus Taiwan trat zu dieser vierten Disziplin nicht an.

Hans-Joachim Walde konnte mit seiner Leistung seinen Teamkameraden Willi Holdorf von Platz zwei verdrängen. In Führung blieb Wassili Storoschenko.

400-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in sechs Läufen durchgeführt.

Der bislang führende Mychajlo Storoschenko lief die schwächste Zeit und rutschte damit auf Platz fünf ab. Willi Holdorf konnte wieder an Hans-Joachim Walde vorbeiziehen und die Führung übernehmen. Hinter Walde auf Platz drei lag nun der sowjetische Athlet Rein Aun.

110-Meter-Hürdenlauf 

Die Disziplin wurde in sechs Läufen durchgeführt.

Der Niederländer Eef Kamerbeek trat zu dieser sechsten Disziplin nicht an.

Die Reihenfolge blieb bestehen: Willi Holdorf vor Hans-Joachim Walde und Rein Aun.

Diskuswurf 
Willi Holdorf konnte seine Führung auf 101 Punkte ausbauen. Hans-Joachim Walde seinerseits lag mit 48 Punkten vor Rein Aun.

Stabhochsprung 
Der Venezolaner Héctor Thomas trat zu dieser achten Disziplin nicht an.

Mit 4,60 m erzielten Yang Chuan-Kwang und Guillermo Moro die größte Höhe im Stabhochsprung im Rahmen eines olympischen Zehnkampfes.

Yang, Silbermedaillengewinner von 1960, kam immer näher an die Spitzengruppe heran. Nach dem ersten Tag hatte er noch mit 264 Punkten Rückstand auf den Bronzerang Platz neun eingenommen. Nach dem Stabhochsprung war er nun auf Platz sechs geklettert, sein Rückstand hatte sich auf 131 Punkte verringert. Hans-Joachim Waldes Vorsprung auf Rein Aun war auf 21 Punkte geschmolzen.

Speerwurf 
Der Schweizer Werner Duttweiler trat zu dieser neunten Disziplin nicht an.

Hans-Joachim Walde hatte mit 67 Punkten wieder etwas Abstand zwischen sich und Rein Aun gebracht. Disziplinsieger Yang Chuan-Kwang war nun Vierter. Von Aun trennten ihn nur noch 23 Punkte.

1500-Meter-Lauf 
Die Disziplin wurde in fünf Läufen durchgeführt.

Mit 4:19,3 min erzielte Dick Emberger die schnellste Zeit im 1500-Meter-Lauf im Rahmen eines olympischen Zehnkampfes.

Um noch nach vorne zu kommen, musste Rein Aun zehn Sekunden schneller sein als Hans-Joachim Walde und mehr als ca. siebzig Meter vor Willi Holdorf liegen. Walde lief in Lauf eins, so dass Aun hier schon einmal eine gute Orientierung hatte. Tatsächlich war er fast fünfzehn Sekunden schneller als Walde. An Holdorf konnte Aun jedoch nicht mehr vorbeiziehen. Holdorf startete mit Aun gemeinsam im selben Rennen, sodass der Deutsche an seinen Gegner stets im Blick hatte. Mit letzter Kraft hielt Holdorf den Abstand gering genug und rettete seine Goldmedaille.

Endergebnis 

Datum: 19./20. Oktober 1964

Der Zehnkampf von Tokio entwickelte sich bis zur letzten Disziplin zu einem spannenden und hochklassigen Krimi. Vom Start weg lag der Deutsche Willi Holdorf in Führung, die er nach dem Kugelstoßen zwischenzeitlich an den sowjetischen Kugelstoßspezialisten Mychajlo Storoschenko abgeben musste, sich aber am Schluss des ersten Tages mit dem 400-Meter-Lauf zurückholte.

Am zweiten Tag entstand ein Dreikampf zwischen Holdorf, seinem Landsmann Hans-Joachim Walde und dem sowjetischen Athleten Rein Aun. Von Disziplin zu Disziplin blieb es eng zwischen diesen Dreien. Die Reihenfolge bis einschließlich der neunten Disziplin lautete stets Holdorf vor Walde und Aun. Die Abstände waren allerdings knapp und angesichts der 1500-Meter-Bestleistungen sah es vor der letzten Disziplin eigentlich sehr gut aus für Rein Aun, der hier deutlich schneller einzuschätzen war als seine deutschen Konkurrenten. An Hans-Joachim Walde konnte Aun dann auch vorbeiziehen, aber Willi Holdorf hatte seinen Gegner stets im Blick und es gelang ihm, den Abstand auf weniger als siebzig Meter zu begrenzen. Er stürzte als Olympiasieger ins Ziel und sein Gegner Rein Aun fing ihn dort auf – eine großartige sportliche Geste dieses Zehnkämpfers.

Das hohe Niveau dieses Wettkampfs wird deutlich, wenn man Vergleiche über ein einheitliches Wertungssystem anstellt. Nach heutiger Wertung war Holdorfs Leistung um 59 Punkte besser als Rafer Johnsons olympischer Rekord von 1960 und lag nur um fünfzig Punkte unter Yang Chuan-Kwangs Weltrekord, der hier anwesend war und Rang fünf belegte.

Willi Holdorf errang den ersten deutschen Olympiasieg im Zehnkampf.

Zur besseren Einordnung der Leistung sind neben den offiziellen Punkten nach der Wertungstabelle von 1964 die nach dem heutigen Wertungssystem von 1985 umgerechneten Punktzahlen mit angegeben. Nach dieser heute gültigen Tabelle hätte es zwei Verschiebungen gegeben: Die Plätze 14/15 sowie 16/17 wären vertauscht. Ansonsten wäre die Reihenfolge unverändert. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Video 
 Tokyo 1964 Decathlon Holdorf GER, youtube.com, abgerufen am 29. Oktober 2017

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 287 bis 291

Weblinks 
 Athletics at the 1964 Tokyo Summer Games: Men's decathlon, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 11. September 2021
 Seite des IOC: Tokyo 1964 Athletics Results 4 x 400 metres relay men, olympics.com (englisch), abgerufen am 11. September 2021
 Olympedia, Athletics at the 1964 Summer Olympics, Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 11. September 2021
 The Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964, The Official Report of the Organizing Committee (PDF; 33.635 KB), S. 57 bis 60, digital.la84.org, abgerufen am 11. September 2021
 Mehrkampfrechner Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 11. September 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1964